Сан Серапио има више значења:

 Сан Серапио (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Серапио (Сеје), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику